Die Liste der Gesamtweltcupsieger im Naturbahnrodeln verzeichnet alle Gesamtweltcupsieger sowie Athleten, die sich unter den besten drei des Gesamtweltcups platzieren konnten. Der Naturbahnrodel-Gesamtweltcup wird seit dem Winter 1992/1993 in den Disziplinen Einsitzer Herren, Einsitzer Damen und Doppelsitzer ausgetragen. Organisiert werden die Rennen von der FIL. Bislang platzierten sich nur Naturbahnrodler aus vier verschiedenen Verbänden in den Top 3: Italien, Österreich, Russland sowie Polen. Um den Naturbahnrodel-Gesamtweltcup wurde in bisher insgesamt 29 Wintern gefahren.

Einsitzer Herren

Einsitzer Damen

Doppelsitzer

Top-3-Platzierte 

 Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der ersten Plätze bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die zweiten Plätze verglichen und anschließend die erreichten dritten Plätze.
 Name: Nennt den Namen des Athleten.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Top-3-Platzierung erreicht hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Top-3-Platzierung erreicht hat.
 Erste(r): Nennt die Anzahl der ersten Plätze.
 Zweite(r): Nennt die Anzahl der zweiten Plätze.
 Dritte(r): Nennt die Anzahl der dritten Plätze.
 Top 3: Nennt die Anzahl aller Top-3-Plätze im Gesamtweltcup.

Erfolgreichste Athleten 
(alle Disziplinen)

Einsitzer Herren

Einsitzer Damen

Doppelsitzer

Nationenwertungen

Gesamt

Einsitzer Herren

Einsitzer Damen

Doppelsitzer

Literatur

Weblinks 
 Weltcupgesamtstände auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes

!
Naturbahnrodeln, Weltcup